Moudon (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
Moudon (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district